La famille de Roux olim Ruffi, dite aussi de Roux de Navacelles,  est une famille subsistante de la noblesse française, originaire de Villeneuve-lès-Avignon, en Languedoc.

Histoire 
La famille de Roux est peut-être issue des Ruffi de Cavaillon, connus depuis Charles Ruffi, vivant en 1241, sans que la preuve n'en soit établie. 

Sa filiation authentique est suivie depuis Jean Ruffi, vivant à Villeneuve-lès-Avignon en 1447, dont il fut consul en 1460, que les mémoires domestiques disent neveu de Pierre Ruffi, juge-mage du Comtat-Venaissin en 1395. 

La famille de Roux fut maintenue dans sa noblesse sur titres de 1546 par ordonnance royale du  rendue par Claude Bazin de Bezons, intendant du Languedoc, et fit ses preuves d'ancienne noblesse le  pour l'admission de Jean-Louis de Roux de Navacelles parmi les pages de la Grande Écurie du roi.

Jusqu'au milieu du , elle vécut à Avignon et en Languedoc. Elle y posséda notamment les fiefs de Ribas, la Bruyère, Navacelles et Montsauve, et occupa, de 1596 à 1706, la charge de viguier du roi de Villeneuve-lès-Avignon . Elle s'illustra par de nombreux officiers des troupes royales, parmi lesquels Joseph de Roux (1654-1712), chevalier de Saint-Louis et brigadier des armées du roi, qui protégea la retraite des troupes du duc de Vendôme à Oudenaarde en . Son fils, Jean Louis de Roux de Navacelles (1705-1780), viguier d'Avignon, est le premier marquis de Roux (). Il épousa le  à Marseille Gabrielle-Théodore de Villeneuve, fille de Louis Sauveur de Villeneuve, marquis de Forcalqueiret, conseiller d'état d'épée et ambassadeur de France auprès de la Sublime Porte de 1728 à 1741.
 
En 1830, le petit-fils de Jean Louis, le marquis Hector de Roux (1800-1864), ancien officier de dragons, entra dans l'administration des domaines de la famille royale. Après la chute de la monarchie et la liquidation du domaine privé, il fut versé dans les eaux-et-forêts à Niort et se fixa en Poitou. Il est le grand-père de Marie, marquis de Roux (1878-1943), avocat, historien et journaliste.

Généalogie simplifiée des personnalités

Bibliographie 
 Jean-Luc Barré, Dominique de Roux : Le provocateur (1935-1977), éditions Fayard, , 660 pages, 
  Philippe Barthelet, Dominique de Roux, éditions Pardès, coll."Qui suis-je ?", 2007
 Jean Gallian, Familles nobles Ruffi, de Roux, de Roux de Navacelles, 2008, , , , , .
 Anne-André Glandy, préface du duc de Lévis-Mirepoix, de l'Académie Française, Le marquis de Roux (1878 - 1943), Poitiers, SFIL et Imp. Marc Texier réunies, 1956, 266 p.
 Jean-Luc Moreau, Dominique de Roux, Dossier H, éditions L'Âge d'homme, ,

Notes et références

Notes

Références

Article connexe

 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (L à Z)

Famille noble française
Famille de Roux